Adrian (Mureș), een plaats in het Roemeense district Mureș
Adrian (Satu Mare), een plaats in het Roemeense district Satu Mare
Adrian (Nederlands zanger), een Nederlandse zanger die in 1972 een klein hitje had met Kus me
Adrian (Macedonisch zanger), nam met anderen in 2008 voor Macedonië deel aan het Eurovisiesongfestival
Adrian Greenburg (1903-1959), een Amerikaans kostuumontwerper
De volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Adrian (Georgia)
Adrian (Michigan)
Adrian (Minnesota)
Adrian (Missouri)
Adrian (Oregon)
Adrian (Texas)
Adrian (restaurant), een voormalig restaurant in Amsterdam
Adrián, voetbalnaam van de Spaanse voetballer Adrián San Miguel del Castillo

Personen met de achternaam Adrian 
 Edgar Douglas Adrian, een Brits medicus
 Gösta Adrian-Nilsson, een Zweeds kunstschilder
 Nathan Adrian, een Amerikaans zwemmer

Zie ook 
Adriaan (doorverwijspagina)